La Sécurité d'État peut désigner :
 la Stasi, le ministère de la Sécurité d’État (Ministerium für Staatssicherheit) de l’Allemagne de l’Est ;
 le Comité pour la sécurité d'État, les services secrets bulgares durant la période communiste .

Sur la notion générale de sécurité d'État, voir Défense et sécurité.